Ausejo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Ausejo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ausejo är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Ausejo. Runt Ausejo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km öster om Ausejo. I omgivningarna runt Ausejo 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i La Rioja, Spanien